Gallenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Gallenbach (Aichach), Pfarrdorf der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Gallenbach (Kraiburg am Inn), Einöde des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gallenbach (Petting), Weiler der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gallenbach (Schenkenzell), Zinken im Gemeindeteil Kaltbrunn, Schenkenzell, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Gallenbach (Taufkirchen), Einöde der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gallenbach (Baden-Baden), Wohnplatz des Stadtteils Varnhalt, Baden-Baden, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Gallenbach (Kleine Kinzig) rechter Zufluss der Kleinen Kinzig im Gemeindeteil Kaltbrunn, Schenkenzell, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Gallenbach (Möhlin), linker Zufluss der Möhlin nach Unterambringen, Gemeinde Ehrenkirchen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Gallenbach (Mussenbach), rechter Zufluss des Mussenbachs (zur Ems) vor Müssingen, Stadt Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Gallenbach (Münstersche Aa) linker Zufluss der Münsterschen Aa bei Aldrup, Stadt Greven,  Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Gallenbach (Paar), rechter Zufluss der Paar bei Gallenbach, Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern